Angoscia – stato psichico
Angoscia (Gaslight) – film del 1944 di George Cukor che ottenne 7 nomination al premio oscar
L'angoscia (Angustia) – film del 1987 di Juan José Bigas Luna
Angoscia (Anguish) – film del 2015 di Sonny Mallhi